Arciszewo bezeichnet zwei Dörfer in Polen:
 Arciszewo (Boniewo), ein Dorf der Gmina Boniewo in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Arciszewo (Pruszcz Gdański) (dt. Artschau), ein Dorf der Landgemeinde Pruszcz Gdański in der Woiwodschaft Pommern